Ringelsdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Ringelsdorf (Genthin), Ortsteil der Stadt Genthin, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Ringelsdorf (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Ringelsdorf (Gemeinde Ringelsdorf-Niederabsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ringelsdorf-Niederabsdorf, Niederösterreich
 Kroužek (Rousínov), Ortsteil von Rousínov, Tschechien (alter deutscher Name) 

 Ringelsdorf (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ringeldorf
 Ringsdorf